«Trouble» — песня британской рок-группы Coldplay из их дебютного студийного альбома Parachutes. Квартет написал и продюсировал её вместе с британским продюсером Кеном Нельсоном. Аранжировка песни построена вокруг акустического фортепиано. Композиция была выпущена 23 октября 2000 года как третий сингл с альбома, заняв 10-е место в UK Singles Chart и став вторым синглом группы в десятке лучших в стране. Хотя «Trouble» не попала в большинство хит-парадов США, музыкальная пресса сочла его почти таким же успешным, как и его предшественник «Yellow».

Было выпущено два разных музыкальных видеоклипа: один для Европы и другой для США. Второй в настоящее время является единственным, доступным на официальном канале группы на YouTube. Существует также сопутствующий релиз под названием Trouble – Norwegian Live EP, который вышел летом 2001 года и состоял из пяти треков, записанных группой вживую в Rockefeller Music Hall в Осло. Он был выпущен исключительно в Норвегии и стал четвёртым мини-альбомом Coldplay и первым концертным релизом.

История создания 

Британский продюсер Кен Нельсон и Coldplay спродюсировали «Trouble» для своего дебютного студийного альбома Parachutes. Трек перезаписывался четыре раза, прежде чем группа получила желаемый вариант: первые три версии оказались «нерабочие». Последний дубль был записан с помощью Pro Tools с использованием шейкера, чтобы придать записи ритм. Инструментальная версия была записана в маленькой деревянной комнате; Уилл Чемпион играл на ударных, а Мартин — на фортепиано. После записи бас-гитары Гая Берримана лид-гитарист Джонни Бакленд добавил гитарную партию. При записи фортепианной части трека группа использовала два микрофона — один звучал ярче, а другой — полнее. Нельсон, который хотел, чтобы песня была простой, тщательно выбирал для сведения микрофон с более полным звуком.

«Trouble» был сведён в Нью-Йорке американским инженером по микшированию Майклом Брауэром. Первоначальная версия, которую отправили обратно Coldplay и Нельсону, не соответствовала их желаемому качеству, поэтому её пришлось переделать. По словам Нельсона, «композиция была слишком смешанная: вокал был чрезмерно сжат, а фортепиано слишком яркое». Несмотря на это, Нельсон не винил Брауэра в том, что он записывал альбом, когда трек микшировался.

Композиция 
В тексте песни есть «более мягкие эмоциональные темы», включая извинения, безответную любовь и тоску. Её музыкальная среда следует минималистическому подходу. «Trouble» построен вокруг фортепианного риффа с очень низким фоном малого барабана. Секция малого барабана, как правило, становится не слышна, когда вступают гитары. Согласно опубликованным нотам, тактовый размер песни соответствует обычному размеру 4/4 с темпом 70 ударов в минуту. Вокальный диапазон Мартина в записи простирается от F♯3 третьей до А4 четвёртой октавы, самая высокая нота исполняется с использованием фальцетного регистра, несмотря на то, что Мартин может достигать этой ноты полным голосом.

«Trouble» имеет самый обширный вокальный диапазон Криса Мартина за всю историю существования Coldplay.

Выпуск 
Песня «Trouble» была выпущена как сингл в поддержку дебютного альбома группы Parachutes 23 октября 2000 года в Великобритании и 30 июля 2001 года в США. В связи с популярностью трека летом 2001 года был выпущен первый концертный мини-альбом Trouble — Norwegian Live EP. В 2003 году песня была включена в концертный альбом Coldplay Live 2003, где идёт пятым произведением.

Как и в случае с другими своими песнями, Coldplay отказались принимать предложения использовать «Trouble» в рекламных целях. В 2004 году группа отклонила многомиллионное предложение от Diet Coke и Gap на использование данной композиции и «Don’t Panic», четвёртого сингла с Parachutes. Они попросили менеджера Фила Харви не направлять им такие предложения, потому что «обсуждение может привести к компромиссу», чего группа категорически боялась. Американский актёр Сильвестр Сталлоне думал использовать трек в качестве саундтрека к своему фильму «Гонщик», но группа также отказалась. Несмотря на это, песня прозвучала в финале первого сезона телесериала «Щит» студии FX.

Коммерческий успех 
Композиция «Trouble» приобрела коммерческий успех. Она заняла десятое место в UK Singles Chart, став вторым синглом группы в десятке лучших в Великобритании после «Yellow». Исполнение «Trouble» привело к «колоссальным» продажам Parachutes в Соединённом Королевстве и Италии, а британская группа Lost Witness выпустила её ремикс, ставший «невероятным гимном танцпола». Ви Бёрд из электронного журнала Drowned in Sound дал оценку песне в восемьдесят процентов из ста, отметив, что группе повезло выпустить «подходящий сингл в подходящее время». Американский потоковый сервис AllMusic дал оценку композиции в две звезды из пяти, однако сингл поднялся до четырёх с половиной звёзд, согласно оценке пользователей AllMusic. Российский веб-сайт ModernRock добавил «Trouble» в список лучших песен Coldplay. После успешного выпуска трёх синглов группа решила отказаться от своих первоначальных планов по выпуску в Соединённом Королевстве четвёртого сингла с альбома — «Don’t Panic». Однако трек в конечном итоге был выпущен в большинстве европейских регионов.

В Соединённых Штатах сингл был почти так же успешен, как и «Yellow». Он достиг двадцать третьего места в чарте Billboard Adult Top 40 и двадцать восьмого места в Billboard Modern Rock Tracks. Мартин утверждал, что сингл спас их от того, чтобы стать группой одного хита (сингла «Yellow»). Группа не думала, что это «отличный хит», и не предполагала, что он будет хорошо продаваться в Соединённых Штатах.

В 2015 году британская фанк-исполнительница Cooly G записала свою версию «Trouble» для своего дебютного полноформатного альбома Playin 'Me.

Видеоклипы 
Оригинальную европейскую версию видеоклипа «Trouble» сняла британский режиссёр Софи Мюллер. В ней Мартин изображён на тёмном складе привязанным верёвками к стулу заключённым, которого на морозе объезжают машины. Другие участники группы видны на верхнем этаже, где Бакленд и Чемпион в замедленной съёмке борются с бас-гитаристом Гаем Беррименом, привязывая его к другому стулу и заставляя смотреть вперёд. В этот момент из-за борьбы Мартина его стул опрокидывается, и он падает на землю боком. Он поёт последнюю строку песни («They spun a web for me»), прежде чем тьма резко превращается в дневной свет. Затем открывается восход солнца, но когда камера разворачивается, выясняется, что он фальшивый и является частью большого театрального фона, а Мартин всё ещё лежит на боку, привязанный к стулу.

Американскую версию клипа снял Тим Хоуп. Видеоклип следует мотиву «Don’t Panic», показывая группу в виде двухмерных вырезок. Группа находится в конной повозке, которая едет по лесу. В доме на вершине горы женщина, в исполнении Нерис Дэвис, поливает цветы. Маленькая ворона летит из кареты к дому, где превращается в более грозную птицу. Она пролетает над домом и превращается в чёрное облако, которое проливает дождь на землю. Дождь прожигает маленькие дырочки на тех вещах, на которые попадает, и из дыр торчат вороньи перья. Под конец торнадо поднимает дом с фундамента. Смерч раскручивает дом по небу, а затем роняет точно на обычную пригородную улицу. Визуальные эффекты этого видео принесли Хоупу премию MTV Video Music Award за лучшую художественную постановку в 2002 году. Клип был также номинирован в номинации «Прорывное видео».

Trouble — Norwegian Live EP 

Trouble — Norwegian Live EP — мини-альбом британской альтернативной рок-группы Coldplay, издан летом 2001 года. В него вошло пять треков, записанных на концерте в Rockefeller Music Hall в Осло, Норвегия. Список композиций:
 «Trouble» (Live) — 4:35
 «Shiver» (Live) — 5:43
 «Sparks» (Live) — 3:53
 «Yellow» (Live) — 5:01
 «Everything’s Not Lost» (Live) — 6:07

Список композиций 
CD-сингл
 «Trouble» — 4:33
 «Brothers and Sisters» — 4:49
 «Shiver» (версия Джо Уилли в обеденное время в социальных сетях) — 4:21

Австралийский CD-сингл
 «Trouble» — 4:32
 «Don’t Panic» — 2:19
 «Brothers and Sisters» — 4:48
 «Shiver» (версия Джо Уилли в обеденное время в социальных сетях) — 4:26

Участники записи 
Согласно буклету к виниловому синглу, все четыре участника Coldplay считаются соавторами «Trouble»:
 Крис Мартин — вокал, клавишные, ритм-гитара
 Джонни Бакленд — лид-гитара, клавишные
 Гай Берримен — бас-гитара
 Уилл Чемпион — ударные, перкуссия

Позиции в хит-парадах

Сертификация 
Продажи «Trouble» смогли перевалить более пятиста тысяч копий. Сингл получил золотой статус на родине за счёт потоковых трансляций с продажей более 400 тысяч экземпляров, а также в Италии, где продажи составили более двадцати пяти тысяч.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Coldplay

Альбомы по алфавиту
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Мини-альбомы 2001 года
Песни Coldplay
Песни по алфавиту
Рок-баллады
Синглы 2000 года
Синглы Parlophone
Синглы по алфавиту
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart